Germánok: történelmi népcsoport, a germán nyelveket beszélő ókori népek és törzsek gyűjtőneve
Germán nyelvek: az indoeurópai nyelvcsalád nyugati ágának egyik csoportját alkotó nyelvek
Germán mitológia: a germán népek körében a kereszténység felvétele előtt keletkezett mondák és hiedelmek összessége
Germán: férfikeresztnév
Germán: Ermény (Gherman) romániai község névváltozata
Germán: kémiai vegyület, germánium-hidrid (GeH4), a metán germániumtartalmú megfelelője